Актино́идная гипо́теза — теория, предполагающая схожесть между своими химическими свойствами актиноидов (от актиния до лоуренсия). Термин был предложен Г. Т. Сиборгом в 1944 году.

До выдвижения этой теории торий, протактиний и уран считались элементами 4, 5 и 6-й групп.

См. также 
 Лантаноидное сжатие

Примечания 

Актиноиды
Периодическая система